Het beachvolleybaltoernooi voor mannen tijdens de Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta vond plaats van 23 tot en met 28 juli. Het was de eerste keer dat beachvolleybal op het programma van de Spelen stond. De wedstrijden werden gespeeld in Clayton County International Park in Jonesboro ten zuiden van Atlanta. Aan het toernooi deden in totaal 24 teams mee die speelden in een systeem van dubbele uitschakeling. De twee overgebleven tweetallen uit het hoofdschema en de winnaars van de herkansingsronde plaatsten zich voor de halve finales.

Karch Kiraly en Kent Steffes wonnen in eigen land de eerste olympische titel door hun landgenoten Mike Dodd en Mike Whitmarsh in de finale te verslaan. Het brons ging naar het Canadese duo John Child en Mark Heese dat in de wedstrijd om de derde plaats te sterk was voor het Portugese tweetal Miguel Maia en João Brenha.

Deelnemers

Wedstrijden

Hoofdschema

Herkansing

Eindronde 

Mannen